Galerie (von italienisch , „langer Säulengang, Tunnel, Stollen“) steht für:

 Galerie (Kunst), für den Verkauf von Kunstwerken der Bildenden Kunst genutzte Räumlichkeit bzw. die darin ansässige Firma 
 Kunstmuseum, siehe Gemäldegalerie
 Galerie (Architektur), länglicher Raum mit zahlreichen Lichtöffnungen an der/den Längsseiten
 Galerie (Theater), der oberste Rang eines Theaters
 Galerie (Verkehrsbauwerk), ein zu einer Seite (teilweise) offener Tunnel, der einen Verkehrsweg vor Lawinen, Steinschlag oder Muren schützt
 Galerie, ein bedeckter Gang mit Schießscharten in Befestigungsanlagen, siehe Fachbegriffe Festungsbau#G
 Galerie bei Galerieholländermühlen, umlaufende hölzerne Arbeitsbühne, die als Balkon, Galerie oder Zwickstell bezeichnet wurde, siehe Holländerwindmühle #Galerieholländer / Zwickstellholländer

namentlich:
 Galerie (Flensburg), eine Kneipe in Flensburg
 Fulda-Galerie, Stadtteil von Fulda

Siehe auch:

 Kleine Galerie
 Neue Galerie
 Staatsgalerie
 Nationalgalerie